The Forgotten Watch – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin
The Forgotten Watch – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America